Minnesota – stan w północnej części USA 
 Minnesota (rzeka) – rzeka w stanie Minnesota

Gminy w USA:
 Minnesota (ang. Minnesota Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Minnesota (ang. Minnesota Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts